Die austronesischen Sprachen bilden eine sehr weit verbreitete Sprachfamilie mit insgesamt etwa 1150 Sprachen, die von rund 300 Millionen Menschen gesprochen werden. Nach der Anzahl der Sprachen wird  Austronesisch nur noch vom afrikanischen Niger-Kongo übertroffen, nach der Zahl seiner Sprecher ist es die fünftgrößte Sprachfamilie der Erde. Unter den Sprachfamilien wird das Austronesische in seiner flächenmäßigen Ausdehnung von Madagaskar bis zur Osterinsel, von Taiwan bis nach Neuseeland nur von den indogermanischen Sprachen übertroffen. Die Wissenschaft, die sich mit den austronesischen Sprachen und den Kulturen ihrer Sprecher befasst, heißt Austronesistik.

Der Begriff austronesisch wurde von dem österreichischen Ethnologen Wilhelm Schmidt geprägt und leitet sich ab von lateinisch  „Südwind“ sowie griechisch nêsos „Insel“.

Urheimat und Ausdehnung der Austronesier 
Nach neueren Forschungsresultaten (z. B. Adelaar 2005) ergibt sich für die Gliederung des Austronesischen eine eigenartige Situation: Es gibt acht bis zehn primäre Zweige des Austronesischen, die alle auf Taiwan gesprochen werden und zusammen nur 21 Sprachen mit 330.000 Sprechern umfassen (siehe unten: Klassifikation). Alle anderen austronesischen Sprachen gehören zu einem einzigen Primärzweig, dem Malayo-Polynesischen mit über 1.100 Sprachen und rund 300 Millionen Sprechern. Daraus lässt sich schließen, dass das Entstehungsgebiet oder zumindest das Zentrum der beginnenden Ausbreitung des Austronesischen die Insel Taiwan und angrenzende Gebiete des chinesischen Festlands – Fujian, Guangdong – waren. Eine 6.000 Jahre alte neolithische Kultur auf Taiwan und dem angrenzenden Festland mit einer spezifischen Keramik wird mit den frühen Austronesiern in Verbindung gebracht. Von dort haben sich die austronesischen Sprachen und ihre Träger samt ihrer agrarischen Kultur in einem Jahrtausende dauernden Prozess ausgebreitet, dessen Hauptstationen sich zeitlich ungefähr verfolgen lassen:
 Taiwan 4000 v. Chr.
 Nord-Philippinen 3000 v. Chr.
 Süd-Philippinen, Sulawesi, Borneo, Timor 2500–2000 v. Chr.
 Melanesien, Küsten Neuguineas 1200 v. Chr.
 Java, Sumatra, Malaiische Halbinsel 1000 v. Chr.
 Marianen, Mikronesien 1000 v. Chr.
 Hawaii, Ost-Polynesien, Osterinsel 300–400 n. Chr.
 Madagaskar 700 n. Chr. (von Borneo aus)
 Neuseeland 1200 n. Chr.

Auf dem chinesischen Festland sind heute keine Spuren austronesischer Sprachen mehr zu finden. Das erklärt sich aus dem kulturellen und sprachlichen Druck, den die Chinesen dort seit über 2.500 Jahren ausüben. Auch auf Taiwan – wo dieser Druck erst später einsetzte – stellen die Austronesier nur noch eine schwindende Minderheit von 330.000 gegenüber einer chinesisch-sprechenden Bevölkerung von 23 Millionen Sprechern dar.

Proto-Austronesisch 
Ein erster Versuch, das Lautsystem und den Wortschatz der austronesischen Ursprache („Uraustronesisch“) zu rekonstruieren, wurde in den 1930er-Jahren – teilweise auf der Grundlage der Forschungen von Renward Brandstetter – von Otto Dempwolff unternommen. In den 1970er-Jahren unternahm Otto Christian Dahl einen weiteren Anlauf zur Rekonstruktion des „Proto-Austronesischen“ (siehe Literatur).

Beziehungen zu anderen Sprachfamilien 
Nach Paul K. Benedict (1912–1997) bilden sie zusammen mit der Sprachfamilie des Tai-Kadai die Makrofamilie Austro-Tai. Diese These wird in Fachkreisen als plausibel angesehen, vor allem aufgrund neuerer Studien von Sagart (2004) und Ostapirat (2005, 2018).

Wortschatz im Vergleich 
Nachfolgend eine Tabelle, welche dreizehn Wörter vergleicht, wie sie auf Taiwan, den Philippinen, den Marianen, in Indonesien, Malaysia, Osttimor, Papua, Neuseeland, Hawaii, Madagaskar, Borneo und Tuvalu verbreiteten Austronesischen Sprachen gesprochen werden:

Die Hauptzweige des Austronesischen 
Die austronesischen Sprachen werden in der aktuellen Forschung in zehn Hauptzweige klassifiziert. Davon sind neun Zweige nur in Taiwan vertreten (Formosa-Sprachen, 330.000 Sprecher), der zehnte – nach seiner Sprecherzahl mit Abstand bedeutendste – ist der von Madagaskar bis zur Osterinsel verbreitete malayo-polynesische Zweig.

Austronesische Millionen-Sprachen 
Es gibt etwa 30 austronesische Sprachen mit mindestens einer Million Sprechern, davon werden 10 auf den Philippinen, 18 in Malaysia und Indonesien und eine auf Madagaskar gesprochen. Alle austronesischen Millionensprachen gehören zur Untergruppe des Malayo-Polynesischen und werden im Artikel malayo-polynesische Sprachen aufgeführt.

Literatur 
 Alexander Adelaar, Nikolaus P. Himmelmann: The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Routledge, London 2005. ISBN 0-7007-1286-0.
 Peter Bellwood: Frühe Landwirtschaft und die Ausbreitung des Austronesischen. In: Spektrum der Wissenschaft. Heidelberg 1991, 9. .
 Peter Bellwood: Prehistory of Indo-Malaysian Archipelago. Honolulu 1997, ISBN 0-8248-1883-0.
 Paul K. Benedict: Austro-Thai Language and Culture. HRAF Press, New Haven 1975, ISBN 0-87536-323-7.
 Renward Brandstetter: Die Beziehung des Malagasy zum Malaiischen. In: Festschrift zur Eröffnung des neuen Kantonsschulgebäudes in Luzern. Räber, Luzern 1893 (Malaio-Polynesische Forschungen II), S. 65–107.
 Renward Brandstetter: An Introduction to Indonesian Linguistics, being four Essays by Renward Brandstetter, translated by C. O. Blagden. Royal Asiatic Society, London 1916 (Asiatic Society Monographs 15).
 Otto Christian Dahl: Proto-Austronesian. Studentlitteratur, Lund 1973.
 Otto Dempwolff: Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes. In: Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen. Bände 15, 17 und 19. Berlin 1934–38.
 John Lynch: Pacific Languages. An Introduction. University of Hawaiʻi Press, Honolulu 1998, ISBN 0-8248-1898-9 (behandelt die ozeanisch-austronesischen, Papua- und australischen Sprachen).
 Wilhelm Schmidt: Die sprachlichen Verhältnisse Oceaniens (Melanesiens, Polynesiens, Mikronesiens und Indonesiens) in ihrer Bedeutung für die Ethnologie. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1899, S. 245–258.
 Wilhelm Schmidt: Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde. Winter, Heidelberg 1926, ISBN 3-87118-276-1.

Weblinks 
 Ernst Kausen: Die Klassifikation der austronesischen Sprachen (MS Word; 312 kB)
 Austronesian Basic Vocabulary Database

Einzelnachweise 

Sprachfamilie